Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Bill Behrens e Brendan Curry 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (Campioni)
 Jordi Arrese /  Christo van Rensburg (primo turno)

 Shelby Cannon /  Stefan Kruger (primo turno)
 Gábor Köves /  Federico Mordegan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1995